Katarina Srebotnik e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Casey Dellacqua e Scott Lipsky per 7-66, 4-6, [10-7]

Teste di serie 

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (finale)
  Vania King /  Daniel Nestor (primo turno)
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
  Elena Vesnina /  Maks Mirny  (Secondo turno)

  Zheng Jie /  Mahesh Bhupathi (secondo turno) 
  Liezel Huber /  Wesley Moodie  (primo turno) 
  Iveta Benešová /  Leander Paes (quarti di finale) 
  Lisa Raymond /  Oliver Marach (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011
ATP World Tour 2011